Loic puede referirse a:
 el nombre propio masculino francés Loïc;
 el programa de ordenador LOIC, acrónimo de «Low Orbit Ion Cannon».
